Decathlon puede referirse a:

 Decatlón: competición de atletismo que consta de diez pruebas.
 Decathlon (empresa): empresa francesa de material deportivo fundada en 1976.